Rosalyn Fairbank e Candy Reynolds hanno battuto in finale Kathy Jordan e Anne Smith 5-7, 7-5, 6-2.

Teste di serie

Assente
 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Jo Durie /  Anne Hobbs (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (quarti di finale)
 Ivanna Madruga-Osses /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (Campionesse)

 Ann Kiyomura /  Paula Smith (terzo turno)
 Lea Antonoplis /  Barbara Jordan (terzo turno)
 Kathy Horvath /  Yvonne Vermaak (terzo turno)
 Leslie Allen /  Chris Evert (terzo turno)
 Andrea Jaeger /  Helena Suková (primo turno)
 Patrícia Medrado /  Cláudia Monteiro (secondo turno)
 Betsy Nagelsen /  Virginia Wade (terzo turno)
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1983